

Patronyme

 Cody Asche, (1990- ), est un joueur américain de baseball ;
 Kurt Asche, (1909-1998) était un officier de l'Allemagne nazie ;
 Oscar Asche, (1871-1936) est un acteur, écrivain et metteur en scène australien ;

Toponyme 
 Asche, quartier de la ville allemande de Hardegsen.

Musique

 Asche zu Asche, single du groupe allemand Rammstein.

Voir aussi 
 Ache
 

Homonymie
Homonymie de patronyme